Грейгове (до 1914 року — Щербина) — проміжна залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці на неелектрифікованій лінії Долинська — Миколаїв між станціями Лоцкине (11 км) та Горохівка (18 км). Розташована у селі Грейгове Миколаївського району Миколаївської області.

Історія 
Станція відкрита 1873 року. Первинна назва станції — Щербина. Сучасна назва — з 1914 року, назву отримана на  честь адмірала Олексія Грейга.

Пасажирське сполучення 
На станції зупиняються поїзди  приміського сполученням:
 Миколаїв-Вантажний — ;
 Миколаїв-Вантажний — .

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Залізничні станції Миколаївської області
Станції Одеської залізниці
Транспорт Миколаївського району
Засновані в Україні 1873